Ruxandra Dragomir Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в Бухаресте, Румыния 26 июля - 1 августа.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Луция Градецкая (№ 96 в мире на тот момент).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Ruxandra Dragomir Open
 Цикл женских турниров ITF 2010
 Открытый чемпионат Румынии по теннису среди мужчин 2010

Румыния
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010